EPP ali Epp je lahko:

Kratica 
 ekonomsko propagandni program, del programa elektronskih medijev (radio, televizija), v katerem se oddajajo oglasna sporočila (oglasi)
 Evropska ljudska stranka (angl. European People's Party), politična stranka v Evropskem parlamentu

Priimek 
 Franz Ritter von Epp (1868–1946), nemški general